QW steht für:
 Blue Wings, deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Saarland Airlines, ehemalige deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 QuakeWorld, Mehrspieler-Modifikation des Ego-Shooters Quake

Abkürzung